Das ITF Women’s Circuit Chiasso Open 2016 war ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Chiasso. Es war Teil der ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 23. April bis 1. Mai 2016 statt.

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf der Website der ITF

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Chiasso